Próchno – powieść Wacława Berenta
 Próchno – produkt rozkładu drewna (próchnienia)